Ел Комехен има више значења:

 Ел Комехен (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Комехен (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Комехен (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Комехен (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику